

Osoby o nazwisku Kayser 
 Allan Joseph Kayser II ur. 1963) – amerykański aktor filmowy i telewizyjny
 Alois Kayser (1877–1944) – niemiecki katolicki misjonarz
 Isfrid Kayser (1712–1771) – niemiecki kompozytor i norbertanin
 Johann Andreas Kayser von Kaysern (1716–1776) – biskup ordynariusz hradecki
 Ludwig Kayser (1899–1984) – niemiecki prawnik, ostatni przed wojną demokratycznie wybrany burmistrz Braniewa
 Philipp Christoph Kayser (1755–1823) – niemiecki pianista, kompozytor i pisarz
 Tomasz Jerzy Kayser (ur. 1959) – polski samorządowiec i działacz społeczny
 Wolfgang Kayser (1906–1960) – niemiecki germanista

Zobacz też 
 Kaiser
 Keiser
 Keyser